Weltfußballer des Jahres 2022 steht für die Gewinner folgender Auszeichnungen:

 Ballon d’Or 2022
 FIFA-Weltfußballer des Jahres 2022, siehe The Best FIFA Football Awards 2022